Населението на Нигер по данни на CIA World Factbook към юли 2014 година е 17 466 172 души. Според преброяването на населението през 2012 година то е 17 129 076 души.

Численост 

Численост на населението според данни на НСИ на Нигер:

Численост според преброяванията на населението:

Региони 
Численост на населението в регионите на Нигер, според преброяванията на населението през годините:

Численост на населението в регионите на Нигер през годините, по оценки на НСИ:

Градове 
Численост на първите 10 града, подредени по големина, според последното преброяване на населението:

Гъстота на населението 

Според преброяването на населението през 2012 година, средната гъстота на населението в страната е 14.43 души/км2.

Средна гъстота на населението през годините, според данни на Световната банка:

Възрастова структура 

Възрастова структура на населението през годините, според данни на ООН:

Коефициент на плодовитост 

 2000: 17,61

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Световната банка (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на CIA World Factbook (средно на 1000 души):

Народи

Религия 

Около 80 % от населението на Нигер са мюсюлмани, но делът им е намалял спрямо 1988 година, когато са били 98,7 %.

Езици 

Официалният език в Нигер е френският.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Нигер според Countrymeters